Google Fonts (; ранее называлась Google Web Fonts) — библиотека более 800 свободно распространяемых шрифтов, интерактивный каталог для их просмотра, и прикладные программные интерфейсы для использования веб-шрифтов посредством CSS и на Андроиде.

Сервис был запущен в 2010 году и обновлён в 2011 и 2016. Многие из шрифтов выпускаются под лицензией SIL Open Font License 1.1, некоторые под лицензией Apache; то есть шрифты проекта являются свободным программным обеспечением. Шрифты также распространяются SkyFonts компании Monotype, сервисами Edge Web Fonts и Typekit фирмы Adobe.

Каталог шрифтов Google предназначен для поиска и исследования шрифтов, сервис широко используется обслужив более 17 триллионов запросов. Среди популярных шрифтов: Open Sans, Roboto, Lato, Slabo 27px, Oswald и Lobster.

Библиотека поддерживается посредством официального репозитория GitHub github.com/google/fonts, где напрямую доступны шрифтовые файлы. Исходные файлы многих шрифтов доступны на git репозиториях Github организации github.com/googlefonts, наряду со свободно распространяемым инструментарием, используемым сообществом Google Fonts.

Примечания

Ссылки 
 Google Fonts главная
 Installing Google Fonts Простая установка всех шрифтов Google
 Monotype Skyfonts Скачать и синхронизировать Google шрифты выборочно
 Adobe Edge Web Fonts Альтернативный сервис веб шрифтов
 Google Webfonts Helper Google шрифты на собственном хостинге
 NPM Typefaces package Google шрифты на собственном хостинге через NPM

Сервисы Google
Типографика